Let’s Go (, произносится Летс гоу):

Музыка
 Let’s Go — альбом (1994) группы Rancid.
  — песня (2012) Кельвина Харриса с альбома 18 Months.
 Let’s Go — песня (1962) группы The Routers.
 Let’s Go — песня (1979) группы The Cars.

Прочее
 Let’s Go to the Hop — четырнадцатая серия второго сезона мультсериала «Гриффины».